Qué público de porquería es el 5º disco editado por Luis Pescetti, escritor y músico argentino.

Fue grabado mayormente en Argentina, y es distribuido en México por Ediciones Pentagrama, y en Argentina por Gobi Music.

El disco fue nombrado así gracias a que "Qué público de porquería" es una de las frases más conocidas de Luis. La dice cada que el público no participa o se equivoca en algún juego, aunque lo dice en broma y, la mayoría de las veces, el público se ríe de ello, porque lo comprende.

El disco, tanto la portada como el librillo, está ilustrado en mayoría por O'Kif y Mónica Gutiérrez (MG); la otra parte está ilustrada por fotos de Luis. También el librillo incluye las letras de sus canciones, instrucciones para los juegos y 2 textos: "Secretos de cocina" y "Carta abierta a los niños".

La portada muestra un dibujo de Luis frente a un público que hace de todo, menos ponerle atención a él, y por eso el piensa: "Qué público de porquería".

El disco cuenta con la participación especial de:

 Gabriel Spiller (del grupo Barcos y Mariposas) en el cajón peruano.
 Cordal Swing, un gruupo de gypsy jazz (un estilo creado en la década de los años 80's) argentino, del cual Pablo Mitilineos, uno de sus exintegrantes, participó con Luis sin su grupo. Sus integrantes son:
 Pablo Mitilineos, 1ª guitarra.
 Sergio Poli, violín.
 Marcelo y Marcos Ramos, 2ª y 3ª guitarras, respectivamente.
 Mauro Olmos, contrabajo.

Tracks del disco 

 Qué público de porquería
 Bla bla blá previo
 Accidente€
 Akuni kuni kau/i (juego tradicional indígena de los Estados Unidos, transmitido por Violeta Hemsy de Gaínza)
 Bla bla blá previo
 Ensalada nacional€§
 Ja ja já los chistes
 Bla bla blá previo卌
 Ricardito no me come nada€卌
 Palo bonito (Juego colombiano, transmitido por el grupo colombiano "Nueva cultura")
 Ja ja já los chistes malos
 Caballo y héroe€卌
 Una ballena gorda gorda gorda (juego campamentil)
 Ja ja já los chistes tan tan tan…
 Bla bla blá previo
 Marinette§ (letra y música: Georges Brassens, en versión en español [del disco "Antología de Luis Pescetti")
 La mano mecánica
 Merequetengue (juego campamentil, transmitido por Lucio Margulis)
 Ja ja já los chistes
 Bla bla blá previo
 Sálvese quien pueda€§†≈
 Paqué tumé tumé tata (juego campamentil, transmitido por unos profesores de recreación de La Coruña, Galicia, España)
 Presentación de los instrumentos §
 Ojos negros§ (Letra: Pedro Numa Córdoba [aunque no está cantada en esta versión], música: Vicente Greco)
 Bla bla blá previo 
 Chau, nena€§≈
 El pelotón (juego campamentil)
 El moco§ (Corrido mexicano tradicional, transmitido por Antonio Juárez
 Una más…
 ¡Bua ja ja ja já!€§ (del disco "El vampiro negro")
 ¡Súper extra bonus track! (grabación del Mar Mediterráneo en Alicante, España)

Acotaciones 

 Los tracks en negritas indican canciones
 Los tracks en cursiva indican juegos
 Los tracks en letra normal indican chistes, "bla bla blases", etc.
 €: Letra y música: Luis Pescetti
 §: Con la actuación especial de Cordal Swing
 †: Con la actuación especial de Gabriel Spiller
 卌: Con la actuación especial de Pablo Mitilineos
 ≈: Del libro Nadie te creería

Reconocimientos 

Fue nominado para 4 Premios Carlos Gardel:

 Mejor álbum infantil
 Mejor diseño de portada (O'kif-MG)
 Mejor producción
 Álbum del año

Curiosidades 

 Aunque el último track fue puesto para que durara el disco más de 70', duración de sus discos anteriores, hay 2 discos de él con menos de 70'): "El vampiro negro" (62'09") y "Bocasucia" (57'08").

 Es el único disco cuyo CD no tiene el mismo diseño que la portada: es rojo.

 O'Kif y MG son los mismos ilustradores de la mayoría de sus libros, como "Natacha", "Frin" e "Historias de los señores Moc y Poc", entre otros.

 En la canción "Ensalada nacional" se mezclan personajs reales y ficticios en una fiesta. Ellos son:
 Personajes reales: Cristóbal Colón, General San Martín, Manuel Belgrano, Raúl Alfonsín, Carlos Gardel, Los Beatles, Eva Perón, Juan Sebastián Verón, Domingo Faustino Sarmiento, Diego Armando Maradona, Soledad Silveyra (algunas veces cambiado por Benny Hill), Astor Piazzolla, León Gieco, Bernardino Rivadavia, Les Luthiers y Antonio Gasalla.
 Personajes ficticios: Pinocho, Blanca Nieves, Cenicienta, Caperucita y el Lobo Feroz, Popeye, el Hombre lobo, Drácula, Manuelita la Tortuga (que es de una canción de María Elena Walsh) y Superman.

 En el track #10 ("Palo bonito") Luis menciona que el grupo "Canto alegre" le enseñó el juego. En el librillo del disco corrige la información, y menciona que se lo enseñó el grupo "Nueva cultura".

Enlaces externos 
 
Letras, acordes, y mp3 de:

"Caballo y hérroe"

"Ensalada nacional"

"Ricardito no mee come nada"

Videos de:

"Paqué tumé tumé tata

"Caballo y héroe"

"Merequetengue"

"Una ballena gorda gorda gorda

"Akuni kuni kai/u"

Álbumes de 2005
Álbumes de Luis Pescetti